

Sigle
 National Medal of Technology – onorificenza statunitense
 Neural Machine Translation – traduzione automatica neuronale
 Network Media Tank  – riproduttore multimediale di rete
 Nordisk MobilTelefoni  – standard di rete radiomobile cellulare analogica

Codici 
 NMT – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Namtu (Birmania)
 nmt – codice ISO 639-3 della lingua namonuito